Џон Макенро је освојио турнир. У финалу је победио Ивана Лендла резултатом 6-3, 6-4, 6-1.

Носиоци

  Џон Макенро (победник)</li>
  Иван Лендл (финалиста)</li>
  Џими Конорс (полуфиналиста)</li>
  Матс Виландер (четвртфиналиста)</li>
  Андрес Гомез (четвртфиналиста)</li>
  Џими Аријас (друго коло)</li>
  Јохан Крик (треће коло)</li>
  Арон Крикстин (треће коло)</li>

<ol start="9">
  Хенрик Сундстрем (четврто коло)
  Елиот Телтшер (треће коло)
  Хуан Агилера (друго коло)
  Витас Герулајтис (четврто коло)
  Томаш Шмид (четврто коло)
  Андерс Јерид (четврто коло)
  Пет Кеш (полуфиналиста)
  Јоаким Нистрем (четврто коло)

Жреб

Финала

Горња половина

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Доња половина

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Спољашње везе
 Жреб турнира на сајту -{ATPworldtour.com}-

Отворено првенство САД у тенису 1984.
Отворено првенство САД у тенису – мушкарци појединачно
Тенис 1984.